Biela ist der Name folgender Orte:

 Biela, Gemeinde in Tschechien, siehe Bělá u Horní Cerekve
 Biela, Gemeinde in Tschechien, siehe Bělá u Staré Paky
 Biela, Gemeinde in Tschechien, siehe Rohovládova Bělá
 Biela b. Bodenbach, Stadtteil von Děčín (Děčín X, auch Bělá u Děčína) in Tschechien
 Biela, Ortsteil von Luže in Tschechien, siehe Bělá (Luže)
 Biela bei Herceg Novi, siehe Biela (Montenegro)
 Biela als Ortsteil von Zázrivá in der Slowakei

Biela ist der Name folgender Flüsse:

 Biela (Elbe), Nebenfluss der Elbe in Tschechien und Deutschland
 der deutsche Name der Biała Głuchołaska, (tschechisch Bělá), Nebenfluss der Glatzer Neiße in Tschechien und Polen
 der deutsche Name der Bílina, eines Nebenflusses der Elbe in Tschechien
 Kurzname für Bielabach, Nebenfluss der Flöha im mittleren Erzgebirge
 Biela (Müglitz), linker Nebenfluss der Müglitz bei Bärenstein (Altenberg)
 Biela (Poprad), Nebenfluss des Poprad in der Slowakei
 der Bach zwischen Böhlitz und Ehrenberg des Leipziger Ortsteils Böhlitz-Ehrenberg

Biela ist der Familienname folgender Personen:

 einer adligen Familie von Biela, siehe Bila (Adelsgeschlecht)
 Carl Friedrich von Biela (1732–1803), kaiserlich-königlicher Feldmarschall
 Philipp Wilhelm von Biela († 1773), kaiserlicher Generalmajor im Dienste des Hauses Österreich

 Emil Biela (1939–2021), polnischer Schriftsteller und Literaturkritiker
 Frank Biela (* 1964), deutscher Automobilrennfahrer
 Stanisław Biela (* 1994), polnischer Skispringer
 Wilhelm von Biela (1782–1856), österreichischer Offizier und Amateurastronom.

Biela ist der Name folgender nach Wilhelm von Biela benannten astronomischen Objekte:

 Biela (Mondkrater)
 Biela (Komet)
 (2281) Biela, ein Asteroid

Siehe auch:
 Biehla
 Bělá
 Biała
 Biele
 Bila